A zongorista (1998), Władysław Szpilman önéletrajzi regénye
 A zongorista (2002), Roman Polański filmje